

Sciences et techniques

Chimie 
 Tension de cycle, tension intramoléculaire due à la courbure des angles des molécules cycliques.

Mathématiques 
 Tension de mesures

Médecine 
 Tension artérielle
 Tension oculaire

Physique 
 La tension est une variable d'extension.
 Tension électrique
 Tension mécanique
 Tension de vapeur
 Tension superficielle
 Tension des cordes, constante dimensionnée de la théorie des cordes
 Dans le domaine théorique, on parle de tension quand l'intervalle de confiance de la mesure d'une grandeur semble en contradiction avec une théorie largement acceptée, ou quand les intervalles de confiance de mesures différentes d'une même grandeur semblent incompatibles.

Sciences humaines et sociales

Psychologie 
 Blocage mental
 Conflit psychique
 Stress

Sociologie 
 Tension sociale

Économie 
En économie, la tension est une conséquence de la rareté :
 une tension sur les cours témoigne d'une offre insuffisante ;
 un métier est en tension quand les employeurs peinent à recruter.

Linguistique 
 Tension (phonétique)
 Tension narrative

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Tension, film américain de 1949 ;
 Haute tension est un film d'action (thriller) de Alexandre Aja (2003) ;
 Sous haute tension, téléfilm canado-américain (2006) ;
 Hyper Tension (2006) et Hyper Tension 2 (2009), films d'action américains ;
 Tensions (Caballo Sin Nombre), épisode de la série télévisée américaine Breaking Bad (2010).

Musique

Albums 
 A Different Kind of Tension, troisième album du groupe punk anglais Buzzcocks, sorti en 1979
 Tension, mini album (4 titres) du groupe punk rock La Phaze, sorti en 2003
 The Tension and the Spark, second album de l'Australien Darren Hayes, sorti en 2004
 Regain de Tension, album de rap du groupe La Rumeur, sorti en 2004
 Tension, album du groupe Die Antwoord , sorti en 2012

Groupes 
 Liquid Tension Experiment, groupe américain de métal progressif instrumental, formé en 1998
 Social Tension, groupe japonais de rock progressif

Titres 
 Tensions, standard de jazz blues post-bop de 1959, du jazzman américain Charles Mingus

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de titre